Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

401e régiment d'artillerie anti-aérienne
401e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires